Det finns flera personer med namnet Georg Pettersson:

Georg Pettersson (centerpartist), centerpartistisk tidigare riksdagsman
Georg Pettersson (socialdemokrat), socialdemokratisk tidigare riksdagsman
Georg Pettersson (friidrottare), långdistanslöpare